De wereldkampioenschappen boogschieten 2009 werden 1 tot 9 september 2009 gehouden in Ulsan, Zuid-Korea met als thema Aim at dream!. Er werd geschoten in de divisies recurve en compound, waarbij mannen en vrouwen zowel individueel als in nationale teams konden meedoen.

Medaillewinnaars

Mannen

Recurve

Individueel

Compound

Individueel

Vrouwen

Recurve

Individueel

Compound

Individueel

Externe links 
 Archery World Championships 2009
 FITA

2009
Boogschieten
Boogschieten in 2009